Clein ist der Familienname folgender Personen:

 Natalie Clein (* 1977), britische Cellistin
 Rocco Clein (1968–2004), deutscher Musikjournalist und Musiker

Siehe auch:
 Clain
 Cleyn
 Klein